Беник Абрахамян (; ) — грузинский легкоатлет, специалист по толканию ядра. Выступает за сборную Грузии по лёгкой атлетике с 2007 года, победитель и призёр первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Биография 
Беник Абрахамян родился 31 июля 1985 года. Представляет город Тбилиси.

Активно выступал на международной арене с 2007 года.

В 2010 году вошёл в основной состав грузинской национальной сборной и выступил в третьей лиге командного чемпионата Европы в Марсе, занял 6-е место. На чемпионате Европы в помещении 2011 года в Париже с результатом 17,20 метра в финал пройти не смог.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро — на предварительном квалификационном этапе толкания ядра установил свой личный рекорд — 18,72 метра, но в финал так же не вышел.

После Олимпиады в Рио Абрахамян остался действующим спортсменом и продолжил принимать участие в различных легкоатлетических стартах. Так, в феврале 2020 года на соревнованиях в Тбилиси он установил личный рекорд в толкании ядра в закрытых помещениях — 19,09 метра.

Основные результаты

Примечания 

Метатели диска Грузии
Толкатели ядра Грузии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Грузии по лёгкой атлетике